Frank Smith può riferirsi a:
 Frank Smith – attore e regista statunitense nato nel 1860
 Frank Smith – giocatore statunitense di baseball degli albori del XX secolo
 Frank Smith – velista olimpico britannico
 Frank Smith – giallista statunitense
 Frank Smith (1927-74) – musicista jazz australiano
 Frank Smith – personaggio della serie statunitense China, IL (2008-)
Frank Smith – fumettista statunitense